Il gruppo della koechlinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della koechlinite 
 Koechlinite
 Russellite
 Tungstibite

Note 

Koechlinite